Іоанн або Іоан — християнське чоловіче ім'я.

Походження і значення 
Староцерковнослов'янське ім'я Іоан походить з грецької Ιωάννης і латинської Ioannes, Joannes, а туди потрапило з гебрейської Йоханан (), що означає «Господь милостивий» або «Господь будь милостивий».

Іоанн Хреститель сприймається як предтеча Христа і з християнської точки зору є останнім пророком Старого Завіту.

Іоанн Богослов — один з христових апостолів вважається улюбленцем Ісуса і тому це ім'я, з похідними від нього формами, набуло такого поширення в християнському світі серед багатьох мов і народів.

Відомі історичні особи — носії цього імені

Релігійні діячі 
 Іоанн I (список)
 Іоанн II (список)
 Іоанн III (список)
 Іоанн IV (список)
 Іоанн V (список)
 Іоанн VI (список)
 Іоанн VII (список)
 Іоанн VIII (список)
 Іоанн IX († 900) — 117-й Папа Римський
 Іоанн X (список)
 Іоанн XI (список)
 Іоанн XII (937—964) — 131-й Папа Римський
 Іоанн XIII (список)
 Іоанн XIV (список)
 Іоанн XV († 996) — 138-й Папа Римський
 Іоанн XVI (антипапа) († 1001) — антипапа
 Іоанн XVII († 1003) — 141-й Папа Римський
 Іоанн XVIII († 1009) — 142-й Папа Римський
 Іоанн XIX († 1032) — 145-й Папа Римський
 Іоанн XXI (1215—1277) — 187-й Папа Римський
 Іоанн XXII (1249—1334) — 195-й Папа Римський
 Іоанн XXIII (антипапа) (1370—1419) — антипапа
 Іоанн XXIII (1881—1963) — 261-й Папа Римський
 Іоанн Авільський (1499—1569) — іспанський католицький святий, письменник і проповідник
 Іоанн Багатостраждальний († 1160) — древньоруський святий, чернець Печерського монастиря
 Іоанн Богослов — один з 12-ти Христових апостолів
 Іоанн Богоугодний (XII ст.) — православний святий, чернець Печерського монастиря, молодший брат Феофіла
 Іоанн (Боднарчук) (1929—1994) — першоієрарх Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ)
 Іоанн Божий (1495—1550) — католицький святий, засновник Ордену боніфратрів
 Іоанн (Бойчук) (1957—2020) — архієрей Православної Церкви України, колишній єпископ Коломийський і Косівський
 Іоанн (Булін) (1893—1941) — єпископ Російської православної церкви
 Іоанн (Вахнюк) (1968 р.н.) — архієрей Української православної церкви, єпископ Золотоніський, вікарій Черкаської єпархії
 Іоанн Воїн (IV ст.) —християнський святий мученик
 Іоанн (Голоніч) (1937—2012) — словацький релігійний діяч українського походження, архиєпископ Пняшівський і Словаччини
 Іоанн Готський († 791) — святий, єпископ Готський (Крим)
 Іоанн Григорович — єпископ Мукачівської православної єпархії XVII ст.
 Іоанн Гуальберт (995—1073) — святий Римо-Католицької Церкви, абат, засновник чернечого ордену валломброзіанів
 Іоанн Дамаскин (бл.675—бл.750) — богослов і філософ, церковний письменник, християнський святий
 Іоанн (Дерев'янка) (1937 р.н.) — архієрей УАПЦ в Діаспорі, архієпископ Лондонський і Західноєвропейський та Австралійський і Новозеландський
 Іоанн (Дубинський) (1680—1743) — український релігійний діяч, ігумен Домницького монастиря Чернігівської єпархії на Гетьманщині
 Іоанн Екзарх (893—927) — болгарський просвітитель, намісник грецького архиєпископа
 Іоанн Ефеський (507—586) — античний християнський церковний історик
 Іоанн (Жданов) (1817—1883) — єпископ Російської православної церкви в добу Російської імперії, єпископ Чигиринський, вікарій Київської єпархії
 Іоанн (Зинов'єв) (1950 р.н.) — український релігійний діяч
 Іоанн (Зізіулас) (1931 р.н.) —  єрарх Константинопольського Патріархату, митрополит Пергамський
 Іоанн Золотоустий (347—407) — античний християнський просвітитель
 Іоанн Зонара (XII ст.) — візантійський історик XII століття, чернець-богослов
 Іоанн (Іванов) (1969 р.н.) — єпископ Болгарської православної церкви, митрополит Варненський і Великопреславський
 Іоанн Іліч (1883—1975) — єпископ Сербської православної церкви, єпископ Ніський
 Іоанн Касіян (360—435) — християнський богослов та церковний діяч, один з представників скіфських ченців
 Іоанн (Козлович) (1703—1758) — український церковний діяч, духовний письменник, філософ
 Іоанн (Кратіров) (1839—1909) — український релігійний діяч, ректор Харківської духовної семінарії, єпископ Саратовський та Царицинський
 Іоанн (Крестьянкін) (1910—2006) — архімандрит і насельник Псково-Печерського монастиря
 Іоанн (Кухтін) (1901—1975) — митрополит Празький і всієї Чехословаччини, предстоятель Чехословацької православної церкви
 Іоанн Кущник (V ст.) — візантійський чернець, сподвижник та святий
 Іоанн (Левицький) (1857—1923) — український релігійний діяч обновленства, єпископ Російської православної церкви, єпископ Кубанський та Краснодарський
 Іоанн Ліствичник (VI—VIIст.) — християнський богослов, візантійський філософ, святий Православної церкви
 Іоанн Магнус (1488—1544) —  шведський католицький священнослужитель, освітній та науковий діяч епохи Відродження і Реформації
 Іоанн (Маслов) (1932—1991) — священнослужитель Російської православної церкви, схиархімандрит, один з останніх глинських старців
 Іоанн Мовчальник (454—558) —  чернець, єпископ однієї з вірменських церков
 Іоанн (Модзалевський) (1970 р.н.) — колишній єпископ Уманський, УАПЦ
 Іоанн Мосх (550—619) — візантійський ченець і письменник-подвижник
 Іоанн (Оболенський) (1799—1851) — ректор Харківської духовної семінарії., архімандрит Російської православної церкви
 Іоанн Островський (1734—1801) — український православний діяч, місіонер, педагог, ректор Новгородської духовної семінарії
 Іоанн Павло (список) — римські папи
 Іоанн Пастелій (1826—1891) —  священик та церковний ієрарх, єпископ Мукачівський
 Іоанн (Петін) (1813—1889) — церковний діяч часів Російської імперії
 Іоанн (Поммер) (1876—1934) — латвійський православний діяч, архієпископ Латвії
 Іоанн (пресвітер) —легендарний правитель християнського королівства, що знаходилося на території сучасної Ефіопії
 Іоанн Пророк (VI ст.) —  християнський святий
 Іоанн Пустельник (IV ст.) —  християнський святий
 Іоанн Русин (1690—1730) — православний святий, воїн та сповідник
 Іоанн Руф (V—VI ст.) — єпископ Маюмський (Єрусалимський патріархат), антихалкидонський (монофізитський) письменник
 Іоанн Святогірський (1795—1867) — православний святий, преподобний, ієросхимонах, затворник, аскет
 Іоанн Семедій (1921—2008) — єпископ Мукачівської єпархії греко-католицької церкви
 Іоанн (Сіопко) (1964 р.н.) — єпископ Української Православної Церкви, митрополит Херсонський і Таврійський
 Іоанн (Смирнов) (1844—1919) — архієрей Російської православної церкви
 Іоанн (Соколов) (1877—1968) — єпископ РПЦ
 Іоанн Солсберійський (1120—1180) — англо-французький богослов, схоластик, письменник, педагог, єпископ Шартра
 Іоанн (Теодорович) (1887—1971) — ієрарх Української Автокефальної Православної Церкви, митрополит Української православної церкви США
 Іоанн Тобольський (1651—1715) — український церковний діяч, богослов, духовний письменник
 Іоанн (Хома) (1963 р.н.) — єпископ Російської православної церкви українського походження
 Іоанн Хреститель (Іван Предтеча) (6 до н.е.—30) — християнський пророк
 Іоанн Чокалюк (1974 р.н.) — митрофорний протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму в с. Мамаївці.
 Іоанн Шанхайський і Сан-Франциський (Максимович) (1896—1966) — єпископ Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ)
 Іоанн (Швець) (1955 р.н.) — архієрей Православної Церкви України, єпископ Білогородський, вікарій Київської єпархії
 Іоанн (Яременко) (1967 р.н.) — архієрей Православної церкви України, митрополит Черкаський і Чигиринський

Державні діячі 
 Іоанн I (список)
 Іоанн II (список)
 Іоанн III (список)
 Іоанн IV (список)
 Іоанн V (список)
 Іоанн VI (список)
 Іоанн VII Палеолог (1370—1408) — імператор Візантійської імперії
 Іоанн VIII Палеолог (1392 — 1448) — імператор Візантійської імперії
 Іоанн Александр († 1371) — болгарський цар
 Іоанн де Брієн (1148—1237) — король Єрусалиму
 Іоанн Дука (список)
 Іоанн Каподистрія (1776—1831) — граф, дипломат російської служби, перший президент Греції
 Іоанн Каппадокійський (490—548) — державний діяч, правник часів Візантійської імперії
 Іоанн Комнін Дука († 1244) — останній імператор Фессалонікійської імперії
 Іоанн Куркуас (список)
 Іоанн Маврокордат (1684—1719) — господар Молдавського князівства (1711), господар Валахії (1716—1719)
 Іоанн Мірча Пашку (1949 р.н.) — румунський політик, депутат Європейського парламенту і колишній міністр оборони в уряді Адріана Нестасе
 Іоанн Орфанотроп (1000—1043) — державний діяч Візантійської імперії
 Іоанн Цимісхій (925—976) — візантійський імператор
 Іоанн Флавій († 425) — узурпатор Гесперійської (Західної Римської) імперії з 423 по 425 рік

Інші 
 Іоанн Екзарх (IX—X ст.) — болгарський письменник і перекладач
 Іоанн Кіннам (бл. 1144 — після 1185) — візантійський історик
 Іоанн Кукузель (1280—1360) — візантійський композитор і музичний теоретик, за національністю болгарин
 Іоанн Малала (491—578) — візантійський історик
 Іоанн Скіліца (1040—1110-ті) — візантійський історик, автор «Хроніки Іоанна Скіліци» (інша назва «Огляд історій»)
 Іоанн Скот Еріугена (810—877) — ірландський філософ часів формування схоластики
 Іоанн Стобей (V ст.) — візантійський письменник і компілятор, упорядник творів відомих авторів античності
 Іоанн Філопон (490—570) — візантійський письменник, автор багатьох трактатів з граматики, філософії, богослів'я

Див. також 
Особи з іменем Іоанн інколи можуть бути відомі під іншими формами цього імені:
 Іван
 Ян
 Джон — англомовна форма імені Іоанн
 Хуан — іспанська форма імені Іоанн
  — німецька форма імені Іоанн
  — італійська форма імені Іоанн
  — французька форма імені Іоанн
  — португальська форма імені Іоанн
  — шведська форма імені Іоанн

Примітки 

Чоловічі імена